«You Light Up My Life: Inspirational Songs» — другий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 9 вересня 1997.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми